Zutt ist der Familienname folgender Personen:

 Ruth Zutt (1928–1987), deutsche Volkswirtin und Politikerin (SPD)
 Doris Zutt (* 1955), deutsche Politikerin (NPD)
 Jürg Zutt (1893–1980), Psychiater, Neurologe und Vertreter der verstehenden Anthropologie
 Richard Zutt (1849–1917), Schweizer Jurist und Politiker
 Richard Adolf Zutt (1887–1938), Schweizer Bildhauer, Maler und Medailleur